Pelzel ist der Familienname folgender Personen:

 August von Pelzeln (August Pelzel von Pelzeln; 1825–1891), österreichischer Ornithologe
 Franz Martin Pelzel (František Martin Pelcl; 1734–1801), böhmischer Historiker, Slawist und Autor
 Henriette Schrott-Pelzel (Henriette Pelzel von Staffalo; 1877–1962), österreichische Schriftstellerin
 Josef Bernhard Pelzel (1745–1804), österreichischer Schriftsteller und Beamter
 Klara Hitler (* 1860 als Klara Pölzl, falsche Schreibweise: Pelzel; † 1907), österreichische Hausfrau und die Mutter Adolf Hitlers
 Michael Pelzel (* 1978), Schweizer Komponist